Głusk (gromada w powiecie lubelskim)
 Głusk (gromada w powiecie nowodworskim)